A  é a gametogênese feminina e consiste na formação de um ovo. 

A ovulogênese realiza-se a partir do epitélio germinativo do ovário, com células diplóides, denominadas ovogônias ou ovulogônias.

Descrição do processo

Formação dos Ovócitos I
Na fase de multiplicação a ovogônia se divide através de uma mitose seguida de uma meiose, e dá origem a numerosas células. Ao contrário da espermatogênese, na ovogênese, todas as células seguem o processo sem conservação da ovogônia. As células restantes da multiplicação sofrem o processo de crescimento (fase de crescimento) e se transformam nos ovócitos I (primários).

Formação do óvulo e dos glóbulos polares

Na fase de maturação, cada ovócito I (diplóide) dá, por meiose I (reducional), origem a duas células haplóides: o ovócito II (secundário), relativamente grande, e o 1º glóbulo polar, de tamanho reduzido. Logo a seguir, o ovócito II se divide por meiose II (equacional), originando duas células também diferentes em tamanho: ovótide, bem desenvolvida, e o 2º glóbulo polar, muito menor. Algumas vezes, o 1º glóbulo polar também se divide por meiose II. A ovótide se transforma em óvulo. Portanto, cada ovócito I dará origem a um óvulo e a três glóbulos polares, estes geralmente estéreis.

Ovulogênese na espécie humana
Na espécie humana, a ovulogênese inicia-se nos primeiros meses de vida intra-uterina do feto, sendo paralisada quando o ovócito I inicia a maturação, estágio que é chamado de dictióteno. Desta forma, ao nascer, a menina apresenta um "estoque" de folículos contendo ovócitos I em dictióteno. 

À medida que a menina cresce, muitos folículos sofrem degeneração, transformando-se em folículos atrésicos. Todos os ovócitos permanecerão em dictióteno até a época da ovulação, que terá início por volta dos 12 ou 13 anos de idade, encerrando-se com a menopausa, por volta dos 45 aos 50 anos.

Veja Também
Espermatogênese
Gametogênese

Ligações externas
http://distance.stcc.edu/AandP/AP/AP2pages/reprod/oogenesi.htm
Reproductive Physiology

Biologia
Genética